Олешково — название населённых пунктов в России:

 Олешково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Олешково — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Олешково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Олешково — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Олешково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Олешково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.